

Turnieje kwalifikacyjne

Losowanie 
Losowanie odbyło się 3 lipca 2012 w Wiedniu.

1. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był RK Partizan Belgrad.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

2. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był Haslum HK.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

3. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był HCM Constanţa.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Play-off 

|-

|}

Turniej dzikich kart 
Prawo do organizacji turnieju otrzymał Saint-Raphaël Var Handball.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Przypisy 

EHF Liga Mistrzów 2012/2013